|-
|(123751)||2001 AR27|| align=right|14,8|| align=right|2,788|| align=right|0,135|| align=right|10,14|| align=right|4,654||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123752)||2001 AB28|| align=right|14,7|| align=right|2,711|| align=right|0,182|| align=right|10,20|| align=right|4,464||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123753)||2001 AP32|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,093|| align=right|10,45|| align=right|4,601||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123754)||2001 AR32|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,304|| align=right|3,56|| align=right|4,130||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123755)||2001 AD33|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,205|| align=right|11,79|| align=right|4,382||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123756)||2001 AY36|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,180|| align=right|12,53|| align=right|4,620||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123757)||2001 AY37|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,251|| align=right|10,34|| align=right|4,640||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123758)||2001 AU39|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,033|| align=right|11,62|| align=right|5,106||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123759)||2001 AC40|| align=right|16,9|| align=right|1,921|| align=right|0,099|| align=right|16,94|| align=right|2,662||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123760)||2001 AP40|| align=right|16,3|| align=right|1,899|| align=right|0,101|| align=right|18,51|| align=right|2,616||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123761)||2001 AD41|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,160|| align=right|14,84|| align=right|4,692||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123762)||2001 AU41|| align=right|15,9|| align=right|1,933|| align=right|0,109|| align=right|19,25|| align=right|2,687||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123763)||2001 AH42|| align=right|15,7|| align=right|1,954|| align=right|0,109|| align=right|25,21|| align=right|2,730||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123764)||2001 AW43|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,054|| align=right|5,02|| align=right|4,612||MBA||14. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123765)||2001 AJ46|| align=right|16,2|| align=right|1,961|| align=right|0,049|| align=right|23,71|| align=right|2,746||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123766)||2001 AH48|| align=right|16,0|| align=right|3,012|| align=right|0,036|| align=right|2,60|| align=right|5,226||MBA||15. ledna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(123767)||2001 AR48|| align=right|15,6|| align=right|1,909|| align=right|0,084|| align=right|19,20|| align=right|2,637||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123768)||2001 AG50|| align=right|16,0|| align=right|2,972|| align=right|0,138|| align=right|3,07|| align=right|5,124||MBA||14. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123769)||2001 AZ50|| align=right|15,4|| align=right|2,874|| align=right|0,077|| align=right|7,19|| align=right|4,871||MBA||15. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123770)||2001 AN53|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,098|| align=right|6,70|| align=right|4,695||MBA||4. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123771)||2001 BL|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,073|| align=right|5,04|| align=right|4,696||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123772)||2001 BQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,133|| align=right|25,24|| align=right|4,695||MBA||17. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123773)||2001 BB6|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,211|| align=right|17,07|| align=right|5,682||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123774)||2001 BQ6|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,097|| align=right|5,83|| align=right|5,431||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123775)||2001 BA7|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|4,580||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123776)||2001 BF7|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,246|| align=right|8,28|| align=right|4,693||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123777)||2001 BH7|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,133|| align=right|16,62|| align=right|5,496||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123778)||2001 BN12|| align=right|16,3|| align=right|2,614|| align=right|0,177|| align=right|2,44|| align=right|4,227||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123779)||2001 BW12|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,080|| align=right|11,39|| align=right|5,688||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123780)||2001 BJ13|| align=right|16,0|| align=right|2,783|| align=right|0,060|| align=right|2,97|| align=right|4,642||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123781)||2001 BU14|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,086|| align=right|10,51|| align=right|5,141||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123782)||2001 BM15|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,195|| align=right|25,04|| align=right|5,609||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123783)||2001 BP16|| align=right|14,8|| align=right|2,849|| align=right|0,116|| align=right|16,07|| align=right|4,809||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123784)||2001 BE17|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,103|| align=right|14,42|| align=right|4,510||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123785)||2001 BP17|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,204|| align=right|3,15|| align=right|4,339||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123786)||2001 BS17|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,167|| align=right|3,23|| align=right|5,443||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123787)||2001 BG22|| align=right|15,6|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|3,45|| align=right|4,326||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123788)||2001 BZ22|| align=right|15,6|| align=right|2,727|| align=right|0,169|| align=right|14,59|| align=right|4,504||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123789)||2001 BL25|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,117|| align=right|3,23|| align=right|4,670||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123790)||2001 BD35|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,198|| align=right|7,22|| align=right|5,412||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123791)||2001 BH35|| align=right|15,0|| align=right|2,915|| align=right|0,217|| align=right|13,72|| align=right|4,975||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123792)||2001 BU37|| align=right|15,1|| align=right|2,908|| align=right|0,034|| align=right|2,85|| align=right|4,957||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123793)||2001 BG39|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,085|| align=right|2,87|| align=right|4,911||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123794)||2001 BE42|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,145|| align=right|8,83|| align=right|4,374||MBA||25. ledna 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(123795)||2001 BF42|| align=right|15,8|| align=right|2,807|| align=right|0,089|| align=right|6,33|| align=right|4,702||MBA||25. ledna 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(123796)||2001 BD43|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,208|| align=right|26,58|| align=right|5,527||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123797)||2001 BV43|| align=right|15,2|| align=right|2,994|| align=right|0,056|| align=right|8,85|| align=right|5,180||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123798)||2001 BL47|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,107|| align=right|8,78|| align=right|5,341||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123799)||2001 BK48|| align=right|13,6|| align=right|3,323|| align=right|0,101|| align=right|13,42|| align=right|6,056||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123800)||2001 BL48|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,161|| align=right|13,22|| align=right|5,655||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123801)||2001 BK54|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,135|| align=right|10,65|| align=right|5,508||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123802)||2001 BC56|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,020|| align=right|2,71|| align=right|4,395||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123803)||2001 BP56|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,112|| align=right|5,64|| align=right|5,449||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123804)||2001 BA60|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,228|| align=right|8,65|| align=right|4,570||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123805)||2001 BZ60|| align=right|15,7|| align=right|1,922|| align=right|0,116|| align=right|20,47|| align=right|2,664||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123806)||2001 BY63|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,091|| align=right|14,65|| align=right|4,393||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123807)||2001 BH64|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,190|| align=right|11,82|| align=right|4,685||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123808)||2001 BJ64|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,112|| align=right|21,51|| align=right|5,745||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123809)||2001 BY64|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,176|| align=right|16,82|| align=right|5,452||MBA||31. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123810)||2001 BM65|| align=right|14,2|| align=right|3,118|| align=right|0,129|| align=right|16,34|| align=right|5,505||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123811)||2001 BC67|| align=right|14,3|| align=right|3,140|| align=right|0,173|| align=right|7,71|| align=right|5,564||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123812)||2001 BE67|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,222|| align=right|7,97|| align=right|5,366||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123813)||2001 BC68|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,204|| align=right|16,32|| align=right|5,688||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123814)||2001 BC71|| align=right|15,0|| align=right|2,906|| align=right|0,192|| align=right|5,04|| align=right|4,952||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123815)||2001 BD72|| align=right|15,9|| align=right|2,910|| align=right|0,179|| align=right|4,64|| align=right|4,962||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123816)||2001 BU73|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,055|| align=right|5,67|| align=right|4,530||MBA||29. ledna 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(123817)||2001 BG74|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,122|| align=right|1,42|| align=right|5,516||MBA||31. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123818)||2001 BC75|| align=right|15,5|| align=right|2,853|| align=right|0,014|| align=right|3,03|| align=right|4,819||MBA||31. ledna 2001||Junk Bond||Junk Bond
|-
|(123819)||2001 BS77|| align=right|15,1|| align=right|3,004|| align=right|0,045|| align=right|8,50|| align=right|5,206||MBA||25. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123820)||2001 BV78|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,052|| align=right|11,75|| align=right|5,126||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123821)||2001 BH80|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,140|| align=right|11,92|| align=right|4,298||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123822)||2001 BS80|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,061|| align=right|17,25|| align=right|5,451||MBA||19. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123823)||2001 BW80|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,250|| align=right|7,26|| align=right|4,604||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123824)||2001 CU3|| align=right|13,5|| align=right|3,095|| align=right|0,157|| align=right|23,83|| align=right|5,444||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123825)||2001 CL4|| align=right|14,4|| align=right|2,789|| align=right|0,151|| align=right|7,77|| align=right|4,658||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123826)||2001 CH6|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,106|| align=right|7,96|| align=right|5,454||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123827)||2001 CJ6|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,056|| align=right|15,40|| align=right|5,574||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123828)||2001 CJ9|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,049|| align=right|9,73|| align=right|5,417||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123829)||2001 CN9|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,077|| align=right|17,85|| align=right|4,600||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123830)||2001 CU10|| align=right|14,3|| align=right|3,051|| align=right|0,112|| align=right|10,03|| align=right|5,329||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123831)||2001 CB13|| align=right|14,6|| align=right|3,065|| align=right|0,122|| align=right|5,99|| align=right|5,365||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123832)||2001 CU14|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,146|| align=right|5,44|| align=right|5,425||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123833)||2001 CF15|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,212|| align=right|10,66|| align=right|5,679||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123834)||2001 CW15|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,066|| align=right|10,93|| align=right|5,493||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123835)||2001 CP16|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,056|| align=right|3,74|| align=right|5,172||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123836)||2001 CS18|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,114|| align=right|9,33|| align=right|5,482||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123837)||2001 CO20|| align=right|16,0|| align=right|1,941|| align=right|0,081|| align=right|23,60|| align=right|2,703||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123838)||2001 CX20|| align=right|14,1|| align=right|2,880|| align=right|0,130|| align=right|27,53|| align=right|4,886||MBA||4. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123839)||2001 CD22|| align=right|14,7|| align=right|3,198|| align=right|0,117|| align=right|3,98|| align=right|5,718||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123840)||2001 CF22|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,135|| align=right|6,78|| align=right|5,679||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123841)||2001 CR22|| align=right|14,4|| align=right|3,215|| align=right|0,144|| align=right|12,60|| align=right|5,762||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123842)||2001 CT27|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,244|| align=right|24,98|| align=right|5,663||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123843)||2001 CZ27|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,221|| align=right|13,67|| align=right|5,455||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123844)||2001 CN29|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,053|| align=right|13,34|| align=right|5,623||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123845)||2001 CD30|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,080|| align=right|10,39|| align=right|5,051||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123846)||2001 CQ31|| align=right|16,3|| align=right|1,918|| align=right|0,064|| align=right|23,53|| align=right|2,656||MBA||4. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123847)||2001 CO32|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,154|| align=right|14,97|| align=right|5,499||MBA||5. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123848)||2001 CX34|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,123|| align=right|12,22|| align=right|5,352||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123849)||2001 CS35|| align=right|15,9|| align=right|1,869|| align=right|0,098|| align=right|23,56|| align=right|2,554||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123850)||2001 CV36|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,037|| align=right|22,82|| align=right|5,376||MBA||13. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123851)||2001 CB37|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,132|| align=right|2,85|| align=right|4,570||MBA||14. února 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(123852)||2001 CM37|| align=right|15,4|| align=right|3,013|| align=right|0,268|| align=right|5,64|| align=right|5,230||MBA||15. února 2001||Modra||A. Galád; S. Gajdoš
|-
|(123853)||2001 CP37|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,067|| align=right|22,92|| align=right|5,508||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123854)||2001 CB38|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,381|| align=right|29,86|| align=right|4,636||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123855)||2001 CE38|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,290|| align=right|26,20|| align=right|5,637||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123856)||2001 CD39|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,127|| align=right|14,39|| align=right|5,404||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123857)||2001 CB43|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,085|| align=right|15,57|| align=right|5,131||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123858)||2001 CB48|| align=right|15,2|| align=right|2,981|| align=right|0,058|| align=right|9,94|| align=right|5,145||MBA||13. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123859)||2001 CO48|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,067|| align=right|16,01|| align=right|5,776||MBA||11. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(123860)||2001 DX|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,094|| align=right|9,74|| align=right|5,331||MBA||16. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(123861)||2001 DB2|| align=right|15,6|| align=right|2,890|| align=right|0,016|| align=right|1,09|| align=right|4,913||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123862)||2001 DF3|| align=right|15,9|| align=right|1,931|| align=right|0,099|| align=right|18,47|| align=right|2,683||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123863)||2001 DD5|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,028|| align=right|11,03|| align=right|5,101||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123864)||2001 DV6|| align=right|14,9|| align=right|2,788|| align=right|0,256|| align=right|6,82|| align=right|4,656||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(123865)||2001 DK7|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,094|| align=right|6,24|| align=right|5,623||MBA||16. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123866)||2001 DO9|| align=right|15,0|| align=right|2,985|| align=right|0,097|| align=right|9,74|| align=right|5,157||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123867)||2001 DE12|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,094|| align=right|3,22|| align=right|4,275||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123868)||2001 DJ13|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,124|| align=right|26,85|| align=right|5,447||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123869)||2001 DR13|| align=right|14,1|| align=right|3,117|| align=right|0,099|| align=right|7,07|| align=right|5,502||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123870)||2001 DD19|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,260|| align=right|9,44|| align=right|4,909||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123871)||2001 DM22|| align=right|13,5|| align=right|3,242|| align=right|0,032|| align=right|22,38|| align=right|5,837||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123872)||2001 DH23|| align=right|15,9|| align=right|2,933|| align=right|0,158|| align=right|5,07|| align=right|5,021||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123873)||2001 DC27|| align=right|15,6|| align=right|2,815|| align=right|0,037|| align=right|3,07|| align=right|4,723||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123874)||2001 DQ28|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,116|| align=right|3,32|| align=right|5,373||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123875)||2001 DQ29|| align=right|14,7|| align=right|3,212|| align=right|0,089|| align=right|5,47|| align=right|5,755||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123876)||2001 DV29|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,113|| align=right|10,99|| align=right|5,140||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123877)||2001 DM31|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,038|| align=right|11,76|| align=right|5,149||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123878)||2001 DQ31|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,072|| align=right|10,92|| align=right|5,636||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123879)||2001 DP34|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,116|| align=right|10,14|| align=right|4,539||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123880)||2001 DG35|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,095|| align=right|11,74|| align=right|4,538||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123881)||2001 DH37|| align=right|15,1|| align=right|2,864|| align=right|0,324|| align=right|6,34|| align=right|4,845||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123882)||2001 DS39|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,102|| align=right|6,47|| align=right|5,336||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123883)||2001 DE40|| align=right|15,1|| align=right|2,969|| align=right|0,087|| align=right|10,04|| align=right|5,116||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123884)||2001 DJ42|| align=right|14,6|| align=right|2,997|| align=right|0,104|| align=right|9,75|| align=right|5,187||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123885)||2001 DM42|| align=right|15,4|| align=right|2,862|| align=right|0,027|| align=right|1,23|| align=right|4,841||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123886)||2001 DE45|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,020|| align=right|18,47|| align=right|5,461||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123887)||2001 DX45|| align=right|15,4|| align=right|3,084|| align=right|0,215|| align=right|8,12|| align=right|5,414||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123888)||2001 DJ49|| align=right|14,3|| align=right|3,181|| align=right|0,039|| align=right|10,41|| align=right|5,671||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123889)||2001 DT49|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,014|| align=right|10,58|| align=right|5,336||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123890)||2001 DB51|| align=right|14,4|| align=right|2,807|| align=right|0,137|| align=right|10,01|| align=right|4,702||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123891)||2001 DL51|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,138|| align=right|15,88|| align=right|4,562||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123892)||2001 DM51|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,132|| align=right|9,41|| align=right|5,521||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123893)||2001 DW52|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,217|| align=right|7,20|| align=right|4,644||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123894)||2001 DR53|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,082|| align=right|8,82|| align=right|5,218||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123895)||2001 DW56|| align=right|15,7|| align=right|2,810|| align=right|0,074|| align=right|4,05|| align=right|4,709||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123896)||2001 DX58|| align=right|16,2|| align=right|1,916|| align=right|0,076|| align=right|22,57|| align=right|2,652||MBA||21. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123897)||2001 DG60|| align=right|15,9|| align=right|2,762|| align=right|0,053|| align=right|3,67|| align=right|4,589||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123898)||2001 DU61|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,151|| align=right|8,36|| align=right|4,592||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123899)||2001 DP62|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,107|| align=right|5,78|| align=right|5,534||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123900)||2001 DD63|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,135|| align=right|9,35|| align=right|5,321||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123901)||2001 DB66|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,097|| align=right|8,47|| align=right|5,184||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123902)||2001 DH68|| align=right|15,4|| align=right|3,048|| align=right|0,134|| align=right|1,90|| align=right|5,321||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123903)||2001 DC70|| align=right|15,1|| align=right|3,079|| align=right|0,033|| align=right|6,64|| align=right|5,402||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123904)||2001 DZ75|| align=right|15,6|| align=right|3,043|| align=right|0,064|| align=right|2,16|| align=right|5,306||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123905)||2001 DR76|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,090|| align=right|14,11|| align=right|5,502||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123906)||2001 DS76|| align=right|15,2|| align=right|3,001|| align=right|0,047|| align=right|10,33|| align=right|5,198||MBA||21. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123907)||2001 DB78|| align=right|15,6|| align=right|3,036|| align=right|0,121|| align=right|11,92|| align=right|5,290||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123908)||2001 DM79|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,082|| align=right|9,28|| align=right|5,331||MBA||19. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123909)||2001 DQ83|| align=right|16,0|| align=right|3,043|| align=right|0,124|| align=right|1,97|| align=right|5,307||MBA||23. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123910)||2001 DT88|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,201|| align=right|4,73|| align=right|5,434||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123911)||2001 DF89|| align=right|15,3|| align=right|2,974|| align=right|0,079|| align=right|10,61|| align=right|5,127||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123912)||2001 DM91|| align=right|15,4|| align=right|3,064|| align=right|0,052|| align=right|1,07|| align=right|5,362||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123913)||2001 DW93|| align=right|15,3|| align=right|3,166|| align=right|0,091|| align=right|5,86|| align=right|5,633||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123914)||2001 DP94|| align=right|14,6|| align=right|3,217|| align=right|0,140|| align=right|22,90|| align=right|5,768||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123915)||2001 DK95|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,165|| align=right|8,95|| align=right|5,564||MBA||18. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123916)||2001 DL96|| align=right|15,1|| align=right|3,014|| align=right|0,090|| align=right|6,69|| align=right|5,232||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123917)||2001 DY97|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,198|| align=right|3,07|| align=right|5,437||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123918)||2001 DM98|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,143|| align=right|18,70|| align=right|5,667||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123919)||2001 DQ98|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,050|| align=right|9,07|| align=right|5,168||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123920)||2001 DW99|| align=right|15,2|| align=right|1,878|| align=right|0,152|| align=right|24,05|| align=right|2,573||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123921)||2001 DT104|| align=right|15,2|| align=right|3,038|| align=right|0,021|| align=right|10,04|| align=right|5,294||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123922)||2001 DJ106|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,070|| align=right|2,44|| align=right|5,228||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123923)||2001 DQ106|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,069|| align=right|18,20|| align=right|5,534||MBA||27. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(123924)||2001 ET1|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,196|| align=right|12,16|| align=right|5,171||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123925)||2001 EA2|| align=right|13,6|| align=right|3,214|| align=right|0,080|| align=right|16,95|| align=right|5,761||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123926)||2001 EB3|| align=right|15,8|| align=right|3,137|| align=right|0,104|| align=right|2,21|| align=right|5,555||MBA||3. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123927)||2001 ER4|| align=right|15,1|| align=right|3,021|| align=right|0,183|| align=right|3,11|| align=right|5,251||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123928)||2001 ED6|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,116|| align=right|12,78|| align=right|4,611||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123929)||2001 EM6|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,128|| align=right|17,96|| align=right|5,379||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123930)||2001 EP6|| align=right|14,2|| align=right|3,202|| align=right|0,158|| align=right|21,73|| align=right|5,728||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123931)||2001 ED8|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,046|| align=right|10,67|| align=right|5,466||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123932)||2001 EV11|| align=right|15,4|| align=right|2,927|| align=right|0,211|| align=right|4,81|| align=right|5,007||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123933)||2001 EE14|| align=right|14,5|| align=right|2,797|| align=right|0,217|| align=right|12,64|| align=right|4,676||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123934)||2001 EU14|| align=right|14,4|| align=right|3,201|| align=right|0,063|| align=right|12,08|| align=right|5,726||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123935)||2001 EX14|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,081|| align=right|17,30|| align=right|5,440||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123936)||2001 EA15|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,239|| align=right|15,55|| align=right|5,433||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123937)||2001 EX16|| align=right|15,2|| align=right|1,866|| align=right|0,061|| align=right|23,26|| align=right|2,549||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123938)||2001 EB17|| align=right|15,9|| align=right|1,909|| align=right|0,055|| align=right|22,44|| align=right|2,637||MBA||13. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123939)||2001 EP17|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,257|| align=right|26,16|| align=right|5,651||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123940)||2001 EL18|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,089|| align=right|7,11|| align=right|5,770||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123941)||2001 EM18|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,166|| align=right|17,51|| align=right|5,501||MBA||13. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123942)||2001 EV18|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,111|| align=right|12,94|| align=right|4,437||MBA||14. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123943)||2001 EW19|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,027|| align=right|3,50|| align=right|5,169||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123944)||2001 EU20|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,110|| align=right|9,04|| align=right|5,370||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123945)||2001 EM21|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,121|| align=right|4,03|| align=right|5,651||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123946)||2001 ER23|| align=right|15,0|| align=right|3,185|| align=right|0,156|| align=right|4,26|| align=right|5,683||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123947)||2001 EK24|| align=right|15,7|| align=right|1,967|| align=right|0,088|| align=right|19,16|| align=right|2,759||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123948)||2001 EQ25|| align=right|15,1|| align=right|2,974|| align=right|0,066|| align=right|9,41|| align=right|5,128||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123949)||2001 EC26|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,035|| align=right|9,96|| align=right|5,339||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123950)||2001 FJ3|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,129|| align=right|5,81|| align=right|5,391||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123951)||2001 FC4|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,037|| align=right|12,39|| align=right|5,172||MBA||18. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(123952)||2001 FX4|| align=right|16,4|| align=right|1,895|| align=right|0,116|| align=right|22,18|| align=right|2,608||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123953)||2001 FT7|| align=right|15,4|| align=right|2,896|| align=right|0,131|| align=right|2,93|| align=right|4,927||MBA||20. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123954)||2001 FV7|| align=right|16,7|| align=right|1,933|| align=right|0,090|| align=right|22,41|| align=right|2,688||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123955)||2001 FC10|| align=right|15,6|| align=right|3,176|| align=right|0,162|| align=right|1,33|| align=right|5,659||MBA||17. března 2001||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(123956)||2001 FY10|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,028|| align=right|9,82|| align=right|5,475||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123957)||2001 FD11|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,087|| align=right|9,59|| align=right|5,472||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123958)||2001 FC12|| align=right|16,8|| align=right|1,913|| align=right|0,095|| align=right|21,55|| align=right|2,644||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123959)||2001 FH12|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,135|| align=right|16,24|| align=right|5,573||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123960)||2001 FF13|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,118|| align=right|1,90|| align=right|5,505||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123961)||2001 FW13|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,131|| align=right|5,00|| align=right|5,609||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123962)||2001 FL14|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,180|| align=right|5,57|| align=right|5,122||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123963)||2001 FU15|| align=right|15,2|| align=right|2,989|| align=right|0,075|| align=right|0,69|| align=right|5,168||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123964)||2001 FZ16|| align=right|14,7|| align=right|3,196|| align=right|0,159|| align=right|2,77|| align=right|5,714||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123965)||2001 FD17|| align=right|15,6|| align=right|2,953|| align=right|0,057|| align=right|1,82|| align=right|5,073||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123966)||2001 FF22|| align=right|14,4|| align=right|3,219|| align=right|0,129|| align=right|6,87|| align=right|5,775||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123967)||2001 FX22|| align=right|15,4|| align=right|3,040|| align=right|0,199|| align=right|2,79|| align=right|5,300||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123968)||2001 FQ26|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,030|| align=right|9,60|| align=right|5,250||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123969)||2001 FM27|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,247|| align=right|6,82|| align=right|5,384||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123970)||2001 FQ27|| align=right|13,9|| align=right|3,078|| align=right|0,173|| align=right|11,01|| align=right|5,399||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123971)||2001 FX27|| align=right|14,3|| align=right|3,036|| align=right|0,013|| align=right|9,85|| align=right|5,289||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123972)||2001 FN28|| align=right|14,7|| align=right|3,166|| align=right|0,014|| align=right|6,27|| align=right|5,632||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123973)||2001 FQ28|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,136|| align=right|9,22|| align=right|5,402||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123974)||2001 FW28|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,159|| align=right|6,33|| align=right|5,613||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123975)||2001 FV30|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,023|| align=right|3,04|| align=right|5,366||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123976)||2001 FV33|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,110|| align=right|11,03|| align=right|5,394||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123977)||2001 FO34|| align=right|15,2|| align=right|2,815|| align=right|0,036|| align=right|4,17|| align=right|4,723||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123978)||2001 FF37|| align=right|14,8|| align=right|3,239|| align=right|0,107|| align=right|2,53|| align=right|5,829||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123979)||2001 FB38|| align=right|14,2|| align=right|3,137|| align=right|0,182|| align=right|8,85|| align=right|5,556||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123980)||2001 FH39|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,111|| align=right|9,50|| align=right|4,897||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123981)||2001 FJ42|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,039|| align=right|7,91|| align=right|5,389||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123982)||2001 FA44|| align=right|14,3|| align=right|2,880|| align=right|0,271|| align=right|7,69|| align=right|4,887||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123983)||2001 FW46|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,281|| align=right|3,73|| align=right|5,340||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123984)||2001 FQ51|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,047|| align=right|22,46|| align=right|5,552||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123985)||2001 FK52|| align=right|15,0|| align=right|3,106|| align=right|0,171|| align=right|9,98|| align=right|5,473||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123986)||2001 FC56|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,144|| align=right|7,26|| align=right|5,546||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123987)||2001 FO58|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,158|| align=right|12,96|| align=right|5,683||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(123988)||2001 FF62|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,085|| align=right|10,92|| align=right|5,383||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123989)||2001 FG62|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,042|| align=right|10,20|| align=right|5,461||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123990)||2001 FH62|| align=right|15,2|| align=right|2,998|| align=right|0,085|| align=right|8,38|| align=right|5,190||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123991)||2001 FZ62|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,073|| align=right|12,30|| align=right|5,237||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123992)||2001 FL63|| align=right|15,4|| align=right|2,973|| align=right|0,048|| align=right|3,29|| align=right|5,126||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123993)||2001 FK64|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,144|| align=right|25,69|| align=right|5,630||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123994)||2001 FL64|| align=right|14,7|| align=right|3,120|| align=right|0,147|| align=right|10,88|| align=right|5,510||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123995)||2001 FM64|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,128|| align=right|3,47|| align=right|5,404||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123996)||2001 FV64|| align=right|14,8|| align=right|3,001|| align=right|0,051|| align=right|11,68|| align=right|5,198||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123997)||2001 FC68|| align=right|14,7|| align=right|2,841|| align=right|0,094|| align=right|15,41|| align=right|4,787||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123998)||2001 FP70|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,105|| align=right|2,78|| align=right|5,455||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123999)||2001 FS71|| align=right|16,2|| align=right|2,668|| align=right|0,232|| align=right|2,98|| align=right|4,357||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124000)||2001 FP72|| align=right|14,8|| align=right|3,117|| align=right|0,147|| align=right|16,22|| align=right|5,502||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek